Eugeniusz Wójcik (1940–2019)  – polski polityk i samorządowiec, w latach 1981–1984 prezydent Chełma, były wicewojewoda chełmski
 Eugeniusz Wójcik (ur. 1946) – polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji, w latach 1984–1985 przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku